В парному розряді жіночого тенісного турніру International Women's Open 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Світлана Чернєва і Лариса Нейланд виграли титул, у фіналі перемігши пару Розалін Нідеффер і Елізабет Смайлі 7-6, 4-6, 7-5.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (півфінал)
 Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Розалін Нідеффер /  Елізабет Смайлі (фінал)
 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (чемпіонки)

 Лорі Макніл /  Робін Вайт (чвертьфінал)
 Беттіна Бюнге /  Джиджі Фернандес (чвертьфінал)
 Кеті Джордан /  Енн Сміт (1-ше коло)
 Мерседес Пас /  Ева Пфафф (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eastbourne International